Gratien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Gratien est un prénom masculin peu usité, fêté le 22 décembre. Il a pour variantes masculine Gracien et féminines Gracienne et Gratienne.

Gratien est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Autres personnalités portant ce patronyme

Antiquité 
 Gratien, empereur romain.
 Gratien, auteur du Décret de Gratien (en latin Concordia discordantium canonum, « concorde des canons discordants », plus connu sous le titre Decretum Gratiani), œuvre majeure du droit canonique.
 Gratien, est un officier puis usurpateur romain, élevé à la pourpre par les quelques troupes de Bretagne après la mort de Marcus en 407

Renaissance 
 Jérôme Gratien (1545-1614) est un prêtre et carme espagnol, et un écrivain. Il a été d'une grande aide pour Thérèse d'Avila et sa réforme du Carmel.

XVIII - XIX 
 Pierre Guillaume Gratien ( à Paris (Seine -  à Plaisance), général de division français.
 Gratien Le Père ( à Versailles -  Poitiers), est un ingénieur des Ponts et Chaussées français.
 Ferrier Gratien ( à Peyrehorade dans le département des Landes en France -  à Paris en France) était un général français.
 Gratien Michaux ( à Rangecourt (Haute-Marne) -  à Ajaccio (Corse), est un ingénieur français.
 Gratien Candace ( -  à Lormaye) est un enseignant, homme politique

XX 
 Gratien Gélinas ( au Québec à Saint-Tite -  au Québec) est un auteur, un dramaturge, un directeur, un producteur et un administrateur québécois.
 Gratien Ferrari ( à Aix-les-Bains (Savoie) - ), est un homme politique français d'origine italienne.
 Gratien Tonna ( à Tunis - ), est un boxeur français d'origine maltaise, son cousin germain est le boxeur anglais poids mouches Charlie Magri, champion du monde WBC en 1983.
 Brigitte Gratien, directrice de recherche au CNRS (université Lille ), est une spécialiste de la Nubie antique et de l'archéologie soudanaise. Elle dirige notamment la mission française de Gism el-Arba depuis 1994.
 Alain Gratien, né en 1972, est un joueur de basket-ball français.

Références